Beaver Dam ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Dam (Arizona), im Mohave County
 Beaver Dam (Indiana), im Kosciusko County
 Beaver Dam (Kentucky), im Ohio County
 Beaver Dam (New Jersey), im Salem County
 Beaver Dam (New York), im Albany County – nicht mehr existent
 Beaver Dam (Pennsylvania), im Erie County
 Beaver Dam (South Carolina), im Union County
 Beaver Dam (Tennessee), im Jefferson County – nicht mehr existent
 Beaver Dam (Wisconsin), im Dodge County
 Beaver Dam (Town), Town(ship) im Dodge County, Wisconsin
 Beaver Dam Acres, im Sussex County, Delaware
 Beaver Dam Heights, im Sussex County, Delaware
 Beaver Dam Lake (Ort in New York), im Orange County
 Beaver Dam Station, im Allen County, Ohio

Siehe auch:
 Beaver Dam Lake
 Beaver Dam Township
 Beaver Dam State Park
 Beaverdam